Der Mannschaftswettkampf der Frauen im Florettfechten bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fand am 29. Juli 2021 in der Halle B der Makuhari Messe statt.

Titelträger

Zeitplan 
 Viertelfinale: 29. Juli 2021, 10:50 Uhr (Ortszeit)
 Platzierungsrunde 5–8: 29. Juli 2021, 12:35 Uhr (Ortszeit)
 Halbfinale: 29. Juli 2021, 13:55 Uhr (Ortszeit)
 Gefecht um Platz 5/6 und 7/8: 29. Juli 2021, 15:10 Uhr (Ortszeit)
 Gefecht um Bronze: 29. Juli 2021, 18:30 Uhr (Ortszeit)
 Finale: 29. Juli 2021, 19:55 Uhr (Ortszeit)

Ergebnis

Finalrunde

Platzierungsrunde

Endstand

Weblinks 
 Fechten auf der offiziellen Homepage von Tokio 2020
 

Florett Mannschaft Frauen